

Персоналії 
Ши́рвіндт () — єврейське прізвище. Може походити від «Ширвіндт» — німецької назви литовського міста, зруйнованого під час Другої світової війни, або ж від назви «Ширвінтос» — міста на південному сході Литви.
 Михайло Ширвіндт (* 1958) — радянський і російський телеведучий, видеоблогер[1], письменник мемуарист, теле- і кінопродюсер.
 Олександр Ширвіндт (* 1934) — російський актор театру та кіно.

Інше 
 Ширвіндт (, , , ) — литовське містечко в історичному регіоні Мала Литва, зруйноване під час Другої світової війни. 
 6767 Ширвіндт — астероїд головного поясу, названий на честь Олександра Ширвіндта.
 «Ширвіндтас» — марка литовських цукерок.
 Ширвінта — річка в Литві.

Див. також 
 Ширвінта (значення)
 Ширвінтос

Примітки 

Єврейські прізвища